Сезон 2011/2012 стал для Рома 79-м в Чемпионате Италии. В начале сезона новым тренером был назначен бывший игрок Барселоны и Реал Мадрида Луис Энрике. После 6-го места в прошлом сезоне руководство рассчитывало на исправление результатов. Для этого была проведена большая трансферная кампания, были приобретены: Фернандо Гаго, Симон Кьер, Габриэль Хайнце, Миралем Пьянич и т. д. Однако результаты лучше не стали, 7-е место оказалось пределом для команды.

Еврокубковая кампания закончилась для римлян на стадии квалификации. В раунде плей-офф «волки» вылетели от братиславского Слована.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 № 6 закреплен за Алдаиром

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

78.330.000

Зима 

7.600.000

Ушли из клуба

Лето 

25.630.000

Зима 

0

Общие убытки:85.930.000

Общая прибыль:25.630.000

Разница:60.300.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

 Примечания:
 1.С «Аталанты» было снято 6 очков в связи с коррупционным скандалом.

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы

Квалификация

Плей-офф

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2011/2012
Рома